

Patronyme 

 Boz Burrell (1946-2006), bassiste britannique ;
Bruce Burrell (1953-2016), meurtrier australien ;
 Cameron Burrell (1994-2021), athlète américain ;
Charles Burrell (3e baronnet) (1774-1862), député anglais ;
 Dawn Burrell (née en 1973), athlète américaine ;
 Elsie Burrell (1885-1955), artiste anglaise ;
 Galen Burrell (né en 1979), coureur de fond américain ;
 Kenny Burrell (né en 1931), guitariste américain ;
 Leroy Burrell (né en 1967), athlète américain ;
 Luther Burrell (né en 1987), joueur anglais de rugby à XV ;
 Martin Burrell (1858-1938), homme politique canadien de Colombie-Britannique ;
 Merrik Burrell (1699-1787), homme politique britannique ;
 Michelle Finn-Burrell (née en 1965), athlète américaine ;
 MC Hammer, (nom de scène de Stanley Kirk Burrell) (né en 1962), rappeur, danseur, entrepreneur et acteur américain ;
 Pat Burrell (né en 1976), joueur de baseball américain ;
 Paul Burrell (né en 1958), ancien majordome de Lady Diana ;
 Peter Burrell (1724-1775), homme politique britannique ;
 Scott Burrell (né en 1971), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Shaggy (nom de scène de Orville Richard Burrell) (né en 1968), chanteur, musicien et DJ jamaïcain ;
 Shelia Burrell (née en 1972), athlète américaine ;
 Ty Burrell (né en 1967), acteur anglais ;
 William Burrell (1732-1796), antiquaire anglais.

Prénom 
 Burrell Smith (né en 1955), ingénieur américain.

Toponyme 

 Burrell, un township du Comté d'Armstrong en Pennsylvanie.
 Burrell Township, un township, du comté de Decatur en Iowa.

Autres 
 La Collection Burrell est une collection d'art à Glasgow, en Écosse.
 (16121) Burrell, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi 
 Burrel, ville d'Albanie, située dans le district de Mat.
 Burelles, commune française, située dans le département de l'Aisne et la région Hauts-de-France.
 

Homonymie de localités aux États-Unis